Wyspa Kokosowa (Isla del Coco) – wyspa należąca do Kostaryki
 Coconut Island – wyspa należąca do stanu Queensland w Australii
 Coconut Island – wyspa w archipelagu Hawajów
 Cocos Island – wyspa należąca do terytorium Guamu
 Coco Island (Île aux Cocos) – wyspa w archipelagu Cargados Carajos, należąca do Mauritiusa
 Coco Island (Île aux Cocos) – wyspa należąca do Seszeli

Zobacz też 
 Wyspy Kokosowe – terytorium Australii
 Wyspy Kokosowe – terytorium Mjanmy